Brass Knuckles — пятый студийный альбом хип-хоп исполнителя Nelly, выпущен 16 сентября 2008 года, после нескольких переносов. Дебютировал на третьем месте в чарте Billboard 200 с 89 тысячами проданных копий на первой неделе. На второй неделе альбом упустил три позиции с показателем 27 тысяч копий. На осень 2009 года альбом завоевал золото по сертификации RIAA (продано более 500 тысяч).

Об альбоме 
Brass Knuckles был записан в 2007—2008 годах. Первой датой выпуска был назначен сентябрь 2007 года, однако из-за проблем артиста с лейблом альбом был выпущен только через год. Первым официальным синглом стала композиция «Wadsyaname», представленная 21 августа 2007. Из-за переносов сроков данный трек не вошёл на альбом.

Brass Knuckles наименее успешный альбом Нелли, что связано с провальным менеджментом, а также разнообразностью стилевых направлений(hip-hop, r’n’b, club) на данном альбоме, что привело к декатегоризации альбома на радиостанциях.

Синглы 
 «Party People» (feat Fergie) — первый официальный сингл с альбома; был выпущен 18 марта 2008 года и стартовал с 40й позиции на US «Billboard Hot 100» и с 14й в Британском чарте.
 «Stepped on My J’z» при участии Ciara and Jermaine Dupri стал вторым официальным синглом, был презентован в июне 2008 года. Провал сингла в чартах связан с плохой организацией менеджмента, попаданием в интернет до релиза.
 «Body on Me», с Akon и Ashanti был выпущен вслед за Stepped on My J’z. Видео на клип(режиссёр — Benny Boom) заняло 9е место в чарте iTunes top music videos.
 Четвёртым синглом стал лирический трек «One And Only», видео на который было выпущено 10 ноября 2008 года. Был отмечен авторитетными музыкальными критиками как «один из лучших лирических треков в истории музыки».

Список композиций

Записанные треки, не попавшие на альбом

Чарты

Примечания 

Альбомы Nelly